Okręty US Navy o nazwie USS "Colington":
 Pierwszy "Colington" (YFB-43), dawniej "Elmer W. Jones" służył jako jednostka pomocnicza w 5 Dystrykcie Morskim w czasie II wojny światowej.
 Drugi "Colington" (AG-148) został zwodowany w 1945 roku.

Colington